Die Saison 2012/13 war die 22. Spielzeit der slowenischen Eishockeyliga, der höchsten slowenischen Eishockeyspielklasse.

Teilnehmerfeld und Modus 

Die folgenden Mannschaften nahmen an der Meisterschaft teil.

 HD mladi Jesenice
 HDK Stavbar Maribor
 HK Olimpija
 HDD Olimpija Ljubljana (EBEL)
 HK Slavija Ljubljana (INL)
 HK Triglav (INL)

HD mladi Jesenice, HDK Maribor und HK Olimpija ermittelten in einer Doppelrunde den Sieger des Grunddurchgangs. Alle drei waren für die Play-offs, die im Best-of-Three-Modus ausgetragen wurden, qualifiziert. HDD Olimpija Ljubljana (EBEL) sowie HK Slavija Ljubljana und HK Triglav Kranj (INL) stießen nach der Hauptrunde aus der EBEL bzw. der Inter-National-League (INL) hinzu und waren fix für die Play-offs qualifiziert.

Grunddurchgang

Playoffs

Play-off-Baum

Finale

Meistermannschaft

Weblinks 
 Slowenischen Eishockeyliga 2012/13 bei hokej.si (slowenisch)

2012
Eishockeysaison 2012/13